Il nome ed il titolo di Raimondo di Tolosa fu attribuito a numerosi conti di Tolosa e ad alcuni ecclesiastici.

Conti di Tolosa 
 Raimondo I di Tolosa (?-865)
 Raimondo II di Tolosa (?-924)
 Raimondo Ponzio I di Tolosa o Raimondo III Ponzio  (?-950)
 Raimondo III di Tolosa (?-978)
 Raimondo IV di Tolosa o Raimondo di Saint-Gilles (1042/1043-1105)
 Raimondo V di Tolosa (1134-1194)
 Raimondo VI di Tolosa, detto il Vecchio (1156-1222)
 Raimondo VII di Tolosa, detto il Giovane (1197-1249)

Ecclesiastici 
 Raimondo di Tolosa ( ?-1118) cantore, canonico, edificatore e santo cattolico francese
 Raimondo di Tolosa (?-1339) cardinale presbitero di Santo Stefano al Monte Celio e beato cattolico francese